

События 
 Консулы: Марк Клавдий Марцелл (в 3-й раз, плебей) и Луций Валерий Флакк (патриций); монетный триумвир: Луций Сауфей.
 Марцелл одержал несколько побед в Испании.
 Ионафан Хасмоней стал первосвященником Иерусалима и наместником Иудеи.
 Хунну заключили торговый договор с Китаем.

Скончались 
 Марк Эмилий Лепид — консул 187 года до н. э.
 Луций Валерий Флакк — древнеримский политик, консул 152 года до н. э.

См. также

Примечания